Otto (von) Bülow er navnet på flere personer:

 Otto Bülow (officer) (1812-1895) – dansk generalmajor (Otto Severin August von Bülow)
 Otto von Bülow (diplomat) (1827-1901) – preussisk diplomat
 Otto Bülow (billedskærer) (1904-1944) – dansk billedskærer
 Otto von Bülow (søofficer) (1911-2006) – tysk søkaptajn i Bundesmarine
Desuden:
 Otto Friedrich von Bülow (1718-død efter 1780) – dansk officer